Ahasvérus, I. Xerxész perzsa királlyal azonosított bibliai szereplő
 Ahasvérus (vagy Ahasveros), a bolygó zsidó egyik ismert nev